Бредень — різновид риболовної сіті (сітки).

Топонім 

 Бредень — село у повіті Сібіу в Румунії.
 Бредень — комуна у повіті Сібіу в Румунії.